Colidotea är ett släkte av kräftdjur. Colidotea ingår i familjen tånglöss. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Tånglöss
Colidotea